Александр Егорович Липовой — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1928 году в селе Стругова-Буда. Член КПСС.

С 1953 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1953—1946 гг. — механик, инженер электросетей, начальник энергоучастка на Петропавловском отделении железной дороги, начальник Петропавловского предприятия электрических сетей, председатель Петропавловского горисполкома, первый секретарь Петропавловского горкома КПСС.

Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 10-го и 11-го созывов.

Почётный гражданин города Петропавловска.

Ушёл из жизни 23.10.2020 г. http://www.prospektsk.kz/index.php/2013-01-30-09-03-23/3847-pamyati-zemlyaka-sled-na-zemlei-v-dushakh-lyudej 

Жил в Петропавловске.

Ссылки 
 Липовой

Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Почётные граждане Петропавловска